Toppel steht für:
 Toppel (Havelberg), Ortsteil der Hansestadt Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Personen:
 Harald Toppel (* 1949), deutscher Maler und Zeichner
 Mads Toppel (* 1982), dänischer Fußballtorhüter
 Michael Toppel (* 1957), deutscher Fußballspieler